Plusieurs villes possèdent une place de la Résistance :

Belgique 
 Place de la Résistance à Bruxelles

France  
 Place de la Résistance à Paris
 Place de la Résistance à Tours
 Place de la Résistance à Quimper
Resistance